Le Renégat peut désigner plusieurs œuvres artistiques :
 Le Renégat,  de la série Le Scrameustache de Gos ;
 Le Renégat,  de la série Le Soldat chamane de Robin Hobb.